Étang (frz.: Teich, Weiher) steht für:

 Étang (Gewässer), ein französisches Wort für die zahlreichen Stillgewässer in Frankreich, die nicht als Seen gelten.

Étang heißen folgende geographischen Objekte: 
 L’Étang-Bertrand, Gemeinde im französischen Département Manche
 Étang de Berre, eine Meeresbucht in der Provence in Südfrankreich
 L’Étang-la-Ville, Gemeinde im französischen Département Yvelines
 Étang-sur-Arroux, Gemeinde im französischen Département Saône-et-Loire
 L’Étang-Vergy, Gemeinde im französischen Département Côte-d'Or
 L'Étang, Ortschaft in der Gemeinde Corcondray im französischen Département Doubs

Etang ist eine Schreibweise für folgende geographischen Objekte: 
 Itang, eine Ortschaft in Äthiopien
 Itang (Woreda), einen Distrikt in Äthiopien

Étang oder Etang ist ein Namensteil folgender Personen:
 Pierre Dupont de l’Étang (1765–1840), französischer General
 Rémy Matthey de l’Etang (* 1970), Schweizer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Les Étangs, Gemeinde im französischen Département Moselle
 Letang